Панайот Панайотов може да се отнася за:

 Панайот Панайотов (1883 – неизв.), кмет на Варна (1933 – 1934)
 проф. Панайот Панайотов (1909 – 1986), български художник, ректор на Художествената академия
 Панайот Панайотов (1930 – 1996), български футболист
 проф. Панайот Панайотов (р. 1943), български музикант, китарист
 проф. Панайот Панайотов – Пането (р. 1944), български художник, преподавател в Художествената академия
 Панайот Панайотов (р. 1951), български поп певец
 Панайот Панайотов (р. 1951), български режисьор
 Панайот Панайотов, български автомобилен състезател
 Панайот Панайотов (р. 1968), български художник, Пловдив